Bettman ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Bettman (* 1952), US-amerikanischer Sportfunktionär
 Gilbert Bettman (1881–1942), US-amerikanischer Jurist und Politiker